Duimpje (koekje), Een koekje in de vorm van een duim
 Duimpjes, een uitgeverij uit Vlaanderen uit einde 19e eeuw en begin 20e eeuw
 Klein Duimpje, een sprookje over een jongetje zo klein als een duim
 Sprookjesfiguur uit Duimpje de wereld in, soms ook Duimendik
 Duim (vinger), een kleine versie van dit deel van de hand
 De naam van een huisbrouwerij onder de titel Huisbrouwerij Klein Duimpje

Zie ook 
 de doorverwijspagina duim